Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 7 по 20 августа. Были разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Олимпийском хоккейном центре в районе Деодоро. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате проведения матчей: теперь вместо двух периодов по 35 минут хоккеисты проводят 4 периода по 15 минут каждый.

В мужском турнире победила сборная Аргентины, в женском — сборная Великобритании.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Результаты

Мужчины

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Плей-офф

Женщины

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Плей-офф

Квалификация

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года